Bermellón puede referirse a:
 Bermellón, polvo obtenido de la molienda del cinabrio, de color rojo intenso.
 Bermellón, el matiz del color rojo característico de éste; en heráldica, corresponde al gules.